Острове́рхов — русская фамилия. Известные носители:

 Островерхов, Виталий Андреевич (1923—1995) — советский тренер по боксу.
 Островерхов, Георгий Ефимович (1904—1990) — советский учёный-хирург, член-корреспондент АМН СССР.
 Островерхов, Иван Григорьевич (1919—1944) — участник Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза.